L'Heure zéro (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1944, qui a connu plusieurs adaptations :
 L'Heure zéro (), pièce de théâtre policière d'Agatha Christie et Gerald Verner de 1956 ;
 L'Heure zéro, film français de Pascal Thomas sorti en 2007 ;
 L'Heure zéro (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2007.